Higher Than the Sun – singolo di Natalia del 2004
Higher Than the Sun – singolo dei Keane del 2013